{{Infobox television
| imagen                   =
| genre                    = 
| runtime                  = 
| creator                  = Mark Haynes (Alvin-Earthworm)
| producer                 = 
| editor                   = Mark HaynesJason KaufmanAlen Alic
| theme_music_composer     = Michihiro Kuroda (Rockman EXE Axess Tema de abertura)
| language                 = Inglés
| country                  = Reino Unido
| company                  = Alvin Earthworm Productions
| network                  = Newgrounds YouTube 
| first_aired              = 
| last_aired               = 
| tipo                     = 
| basado en                = Dragon Ball Z por Akira Toriyama
| tema principal           = "Two Futures" (Dos Futuros, 二つの未来, Futatsu no Mirai) de la serie MegaMan NT Warrior compuesto por Michihiro Kuroda (original)"Mario Minor" del videojuego Mortal Kombat compuesto por Powerglove (reinicio)
| num temporadas           = Serie original: 1Reinicio: 1
| num episodios            = Serie original: 9Reinicio: 2
| productor                = Mark Haynes
Jason Kaufman
| duración                 = 4-56 minutos
| distribuidor             = Alvin Earthworm Entertainment
| formato de imagen        = Serie original: 1080p (4:3)4K (Ultra HD) (4:3)Reboot: 1080p (16:9)
| formato de audio         = EstéreoDolby Digital 
| título                   = Super Mario Bros. Z
}}Super Mario Bros. Z (abreviado comúnmente como SMBZ, lit. Súper Hermanos Mario Z) es una serie web Flash, crossover, acción ficción inglesa creada y producida por Mark Haynes (también conocido como Alvin-Earthworm). Debutando en Newgrounds el 22 de abril de 2006, la serie cuenta la historia de cómo cinco héroes valientes Mario, Sonic, Luigi, Shadow y Yoshi se embarcan en un viaje en busca de las siete Esmeraldas de Caos que le dan un poder ilimitado al usuario, y así determinar el destino del mundo, antes de que las encuentre Metallix (originalmente Mecha Sonic), un robot cuyo propósito es transformarse en el ser más poderoso en el universo después de destruir Mobius. Haynes e IGN describieron la serie como "Super Mario y Sonic el erizo se conoce con Dragon Ball Z". El primer episodio tiene de más de 9 millones de vistas, y muchos episodios tienen más de un millón de vistas.Super Mario Bros. Z fue altamente influyente, obteniendo reconocimiento universal de su audiencia por su estilo visual y darle nueva luz a la animación de sprites en internet. Siendo muy recordable, fue halagado hasta por el fundador de Newgrounds Tom Fulp, que subió el límite de tamaño de subida de archivos para que Haynes pudiera subir el octavo episodio. En Newgrounds, la serie era interactiva como en la forma de una novela visual, pero sin opciones de rutas alternativas. La serie inicialmente fue cancelada después de que saliera el noveno episodio no completado el 30 de marzo de 2012. En los años siguientes, hubo varios intentos no oficiales de retomar la serie, incluyendo un Kickstarter para una película entera el septiembre de 2013 que luego iba a convertirse en un final de serie llamado Super Mario Galaxy X. El proyecto rápidamente recibió un aviso de  Nintendo obligando que se detuviera.

 Historia 
En el reinicio y en la serie original, la historia empieza en el Reino Champiñón, el planeta a donde Sonic y Shadow, después de sobrevivir a un genocidio a manos de Metallix(Mecha Sonic) en su planeta natal Mobius, escapan en busca de las Esmeraldas del Caos abandonadas. Se conocen con Mario y Luigi, y luego con Yoshi, en una misión para detener la amenaza que representan Metallix y las Esmeraldas del Caos.

Antes de la llegada de Sonic y Shadow, Mario y Luigi participan en un torneo, luchando contra Wario y Waluigi. Luego llegan Bowser y Kamek interrumpiendo el torneo con sus planes de conquistar el reino. Cuando Mario está casi derrotado a manos de "Metal Bowser", una cápsula misteriosa cae del cielo conteniendo a Sonic y Shadow que impacta sobre Bowser y lo derrota. Luego los héroes se ponen a cazar las Esmeraldas del Caos. Yoshi encontró una y casi es asesinado por Metallix. Mientras Yoshi sanaba en la casa de Mario, el grupo continúa su busca con la ayuda del Profesor E. Gadd, pero son interrumpidos y derrotados por los Hermanos Koopa. Cuando se recuperan,Viajan a la isla de Yoshi para encontrar otra Esmeralda del Caos, encontrándose nuevamente con los Hermanos Koopa y con nuevos rivales los Axem Rangers X, los tres grupos empiezan a luchar en una gran batalla, antes de la llegada de Metallix que aniquilo a los dos grupos enemigos, y casi a los héroes que consiguen escapar con cuatro de las Esmeraldas del Caos.

En otra parte, se enteró de que Doctor Eggman, el creador de Metallix y archienemigo de Sonic, sobrevivió a la destrucción de Mobius y unió fuerzas con Bowser, usando una combinación de métodos científicos y la magia de Kamek para crear "Mecha Mario", un robot parecido a Mario diseñado para matarlo. Después de enfrentarse a Captain Basilisx, el aliado de Bowser que tiene garras afiladas y la habilidad de transformar personas en piedra, Mario, Yoshi, Sonic y Luigi se preparan para luchar contra los hijos de Bowser, Bowser Jr. y los Koopalings.

Después de que la línea de historia original se completara, Haynes dijo que la idea iba a ser que Metallix, después de ser derrotado por los héroes con el poder de los siete Espíritus Estrella (de la serie Paper Mario), cuyo poder se equivalaba al de las siete Esmeraldas del Caos, se reconstituye como sexto miembro azul de los Axem Rangers X, que fueron reconstruidos por Smithy y Captain Basilisx, con el fin de recuperar poder, sin saber la verdadera identidad de Metallix.

 Personajes 
Mario/Dr. Mario – residente del Reino Champiñón, acompaña a Sonic el erizo en su misión de detener a Metallix (Turbo Mecha Sonic).
Luigi – residente del Reino Champiñón, hermano gemelo menor de Mario, que ayuda en prevenir que Metallix adquira las Esmeraldas del Caos.
Sonic el erizo – solía ser residente del planeta destruido Mobius, que escapa con Shadow en busca de las Esmeraldas del Caos, tras sobrevivir a un genocidio a manos de Metallix. Se acompañan con Mario y Luigi, los campeones del Reino Champiñón, después de enterarse de que eran capaces de igualar su velocidad de correr. Los ayudaban en encontrar las Esmeraldas del Caos antes de que Metallix las consiguiera. A Sonic se le conoce como "el ser vivo más veloz."
Shadow el erizo - "forma de vida última" de bioingeniería y residente de Mobius, que procura recuperar las Esmeraldas del Caos y destruir a Mecha Sonic en retribución por las muertes de Rouge y Omega.
T. Yoshisaur Munchakoopas – comúnmente conocido como Yoshi, un miembro de la tribu Yoshi de la Isla Dinosaurio y uno de los siete Hijos Estrella. Se une a sus amigos Mario y Luigi (por una deuda de por vida con ellos después de que lo salvaran a él y a los Yoshis) en su lucha contra Metallix junto con Sonic y Shadow.
Metallix – Se le conoce en la serie original como Turbo Mecha Sonic e informalmente como Mecha Sonic. Es un robot creado por Dr. Eggman y evolución de Metal Sonic, creado para el único propósito de destruir a Sonic el erizo. Metallix se rebela contra su creador y destruye Mobius, y se pone a buscar  las Esmeraldas del Caos. El personaje fue rediseñado en el reinicio debido a la creencia de Haynes de que el diseño original era decepcionante e inconsistente con cómo fue representado originalmente en Sonic & Knuckles.
Wario y Waluigi - rivales de los hermanos Mario que procuran robar las Esmeraldas del Caos y venderlas por dinero.
Princesa Peach - gobernante del Reino Champiñón, y frecuentemente secuestrada por Bowser. Le ofrece ayuda a Mario, Luigi, Sonic y Shadow en su busca de las Esmeraldas del Caos.
Rey Bowser - archenemigo de Mario y Luigi y padre de Bowser Jr. y los Koopalings que procura adquirir las Esmeraldas del Caos y conquistar el Reino Champiñón.
Profesor E. Gadd - Cientista del Reino Champiñón que le provee apoyo a los héroes, creando dispositivos para ayudarlos como el Radar de Esmeraldas.
Los Hermanos Koopa - Un grupo de cuatro Koopa Troopas ninja de Paper Mario que procuran obtener las Esmeraldas del Caos para dárselas a Bowser.
Axem Rangers X - Un grupo de cinco robots con hachas que fueron reconstruidos por Smithy después de ser destruidos en Super Mario RPG. Procuran obtener las Esmeraldas del Caos para avanzar los planes de Smithy.
Captain Basilisx - El capitán de la Guardia Koopa de Bowser en el Omega Doomship, capaz de volver personas en piedra con su mirada. Procura venganza contra Mario por haber matado a su mejor amigo durante los eventos de Super Mario World. Es un personaje original creado para la serie y está nombrado en referencia a la criatura mitológica Basilisco.

 Episodios 
 Sinopsis 

 The Turbo Mecha Sonic Saga (2006–2009; 2012) 
(lit. La saga de Turbo Mecha Sonic)

 The Metallix Saga (2016; 2021–presente) 
(lit. La saga de Metallix)

 Cortometrajes 

 The Smithy Saga 
(lit. La saga de Smithy)

 Producción y estreno 

La animación de Super Mario Bros. Z está hecha en Adobe Flash e incluye un estilo dinámico y rápido similar al de Dragon Ball Z. Los personajes se renderizan con una combinación de sprites preexistentes y gráficos pixelados creados para la serie. La mayoría del diálogo en la serie se transmite usando cajas de texto, y a veces audios de voz de Dragon Ball Z y de varios juegos de Mario y Sonic. La única excepción está en el séptimo episodio, donde hicieron una aparición cameo Andrew Raskin y Patrick TeNyenhuis para hacer la voz de, respectivamente, Hal el Koopa Troopa y Jeff el Goomba, que son personajes de otra serie web hecha por fans Bowser's Kingdom.

La serie fue conceptualizada como una remake de Dragon Ball Z con personajes de los juegos de Mario y Sonic, inspirada por varios conceptos de parodia similares que Haynes había visto en Newgrounds. Se finalizó la animación del primer episodio a lo largo de un mes, y el episodio fue subido a Newgrounds el 22 de abril de 2006. Se subieron nuevos episodios cada varios meses los siguientes tres años, y el octavo episodio, que es el último episodio que está completo, se subió el 9 de octubre de 2009.

El 30 de marzo de 2012, luego de un hiato de tres años, Haynes anunció la cancelación de la serie, y subió una versión incompleta de trabajo en progreso del noveno episodio. Los años siguientes hubo varios intentos no oficiales en retomar la serie, incluyendo una página en Kickstarter para una película final de serie iniciada el septiembre de 2013, que se convertiría en una serie secuela titulada Super Mario Galaxy X. Esta recibió un aviso de Nintendo obligando que se cancelara.

El septiembre de 2015, Haynes anunció el desarrollo de un reinicio de la serie. Subió el episodio piloto a comienzos de 2016 y para apoyar y financiar la serie inició un Patreon que luego recibió un aviso de retirada de Nintendo. Haynes dejó de subir por cuatro años, a causa de problemas personales cita él. La serie volvió a verse activamente desarrollada el febrero de 2020, con Haynes estrenando en YouTube una remasterización en resolución 4K de la serie original el mes siguiente, hecha en colaboración con Alen Alic y Jason Kaufman.

 Recepción Súper Mario Hermanos Z atrajo interés inmediatamente. Recibió 50.000 visitas dentro de un día de su primer lanzamiento. El primer episodio tiene más de nueve millones de visitas en Newgrounds y YouTube, y la mayoría de episodios tienen más de un millón. En diciembre de 2020, el canal oficial en YouTube de la serie tiene más de 96 mil suscriptores. Las dos series ganaron el Tank Awards en Newgrounds.

La serie fue aclamada por su memorabilidad por el fundador de Newgrounds, Tom Fulp, que subió el límite de tamaño de archivos del sitio para que Haynes pudiera subir el octavo episodio. Bit 128 de Podcast One describió la serie como "envejec[iendo] como el buen vino."  Rosa Fernández de Zona Red halagó el reinicio de Haynes por "[su] nuevo material y [por] aprovecharse de nuevas tecnologías para crear los capítulos como [Haynes] los tenía en mente hace diez años", describiéndola como "una serie de seguimiento de culto nacida nuevamente.", y Emmanuel Perrin de Gent Side halagó la serie por su "promesa explosiva", elementos de crossover, y el uso de imaginería de Dragon Ball Z''.

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 
 El canal de Super Mario Bros. Z en Newgrounds

Sonic_the_Hedgehog
Mario
Animaciones_en_Flash
Series_web
Series_de_YouTube
Series_de_televisión_iniciadas_en_2006
Series_de_Internet_financiadas_a_través_de_micromecenazgo
Trabajos_no_oficiales_basados_en_Mario